Pieśń eschatologiczna – pieśń, której tematyka nawiązuje do "rzeczy ostatecznych". W Polsce gatunek ten rozwinął się w XV w. 

Przykładem może być utwór "Skarga umierającego".

Zobacz też 
 eschatologia.

Modlitwy chrześcijańskie
Historia literatury
Gatunki literackie